Фамилија Лизалде има више значења:

 Фамилија Лизалде, Ехидо Бенито Хуарез (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Лизалде, Колонија Ахумадита (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику